Айтыш:

 Айтыш — импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии.
 Айтыш — благотворительная организация, деятельность которой направлена на поддержание и развитие культуры в Кыргызстане.
 Айтыш фильм — киностудия общественного фонда «Айтыш».